Bruce Deans (1960-2019) – rugbista a 15 neozelandese
 Colin Deans (1955) – ex rugbista a 15 britannico
 James Whitley Deans Dundas (1785-1862) – ammiraglio britannico della Royal Navy
 John Deans, detto Dixie (1946) – ex calciatore scozzese
 Julia Deans (1974) – cantautrice neozelandese
 Robbie Deans, propr. Robert Maxwell Deans (1959) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 neozelandese